Nowotny oder Nowottny ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Nowotny (1827–1871), tschechischer Autor von Schachkompositionen und Jurist, Entdecker des Nowotny-Motivs in Schachproblemen, siehe unten
 Aurel Nowotny (1881–1947), österreichischer Schauspieler, Regisseur, Schauspiellehrer und Dramaturg
 Barbara Nowotny (* 1976), österreichische Dramaturgin
 Christian Nowotny (* 1950), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Erich Nowotny (* 1918), deutscher Fußballspieler
 Ernst Nowotny (1907–1995), österreichischer Historiker
 Eva Nowotny (* 1944), österreichische Diplomatin 
 Ewald Nowotny (* 1944), österreichischer Wirtschaftsprofessor und Gouverneur der Österreichischen Nationalbank
 Friedrich Nowottny (* 1929), deutscher Fernsehjournalist, schlesischer Herkunft
 Hans Nowotny (1911–1996), österreichischer Chemiker
 Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny (1934–2004), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Helga Nowotny (* 1937), österreichische Wissenschaftlerin und Vize-Präsidentin des Europäischen Forschungsrates
 Jens Nowotny (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Joachim Nowotny (1933–2014), deutscher Schriftsteller
 Johann Nowotny (1852–1896), tschechischer Komponist und Kapellmeister
 Jörg Nowotny (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Karl Nowotny (1895–1965), österreichischer Neurologe, Psychiater und Individualpsychologe
 Karl Anton Nowotny (1904–1978), österreichischer Ethnologe
 Kurt Nowotny (1908–1984), deutscher Architekt, der in der DDR zahlreiche Bauten des Post- und Fernmeldewesens entwarf
 Niki Nowotny (* 1967), deutscher Hörspielsprecher
 Norbert Nowotny, österreichischer Virologe und Hochschullehrer 
 Pawoł Nowotny (1912–2010), sorbischer Literaturhistoriker und Volkskundler
 Richard Nowotny († 2014), österreichischer Balletttänzer und -meister
 Rita-Maria Nowotny (1925–2000), deutsche Schauspielerin
 Robert Nowotny (* 1974), österreichischer Beach-Volleyballspieler
 Roland Nowotny (* 1947), Fußballspieler in der DDR
 Thomas Nowotny (* 1937), österreichischer Diplomat und Politikwissenschaftler
 Valentin Nowotny (* 1967), österreichischer Sachbuchautor und Managementtrainer
 Walter Nowotny (1920–1944), deutscher Jagdflieger (in Österreich geboren) der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Wolfgang Nowotny (* 1946), österreichischer Lehrer und Mykologe

Weitere Bedeutungen:
 Kurzform für die Nowotny-Verstellung in der Schachkomposition, siehe Anton Nowotny#Die Nowotny-Verstellung

Siehe auch:

 Novotny, Nowottny